Balle il Rosso – maestro runico che operò in Svezia
 Balle (o Dubito) – gioco di carte
 Balle – forma di criminalità organizzata attiva nel XIX secolo nella città di Bologna